Апанго () — город и административный центр муниципалитета Мартир-де-Куилапан в Мексике, входит в штат Герреро. Население 3987 человек.

История 
Город основал Монхес франсисканос.

Ссылки 
 Información sobre Apango

Города Герреро